Kanchanaburi (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Kanchanaburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Kanchanaburi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand